Příjmení Vlasov () má více nositelů:

 Andrej Andrejevič Vlasov (1901–1946), ruský sovětský generál
 Ivan Vlasov, více osob téhož jména a příjmení
 Jurij Vlasov (1935–2021), ruský vzpěrač, inženýr, spisovatel a politik, olympijský vítěz
 Maxim Vlasov (* 1980), ruský horolezec, reprezentant
 Roman Vlasov (* 1990), ruský zápasník v klasickém stylu, olympijský vítěz

Externí odkazy 
 

Ruská příjmení